Osoby o tym nazwisku:
 François Jouvenet – francuski piłkarz
 François Jouvenet – francuski malarz
 Jean Jouvenet – francuski malarz